Charles de Bourbon ist der Name folgender Personen:

* Charles I. de Bourbon (1401–1456), Herzog von Bourbon
 Charles II. de Bourbon (1433–1488), Erzbischof von Lyon und Kardinal, Herzog von Bourbon
 Charles de Bourbon, duc de Vendôme (1489–1537), Herzog von Vendôme
 Charles III. de Bourbon-Montpensier (1490–1527), Herzog von Montpensier, Connétable von Frankreich
 Charles I. (Rouen) (1523–1590), Erzbischof von Rouen und Kardinal, Bischof von Saintes
 Charles III. (Rouen) (1554–1610), Erzbischof von Rouen
 Charles II. (Rouen) (1562–1594), Erzbischof von Rouen und Kardinal
 Charles de Bourbon, comte de Charolais (1700–1760), französischer Prinz und Libertin
 Charles de Bourbon, comte de Soissons  (1566–1612), Graf von Soissons und Dreux
 Charles de Bourbon (Bischof) (1613–1685), Bischof von Soissons
 Charles de Bourbon, duc de Berry (1686–1714), Herzog von Berry

Siehe auch:
 Carlos de Borbón